Die Bezeichnung Japanische Streitkräfte steht für:
 die Streitkräfte des Japanischen Kaiserreiches (bis 1945)
 die Selbstverteidigungsstreitkräfte (seit 1954)